Jan O. Karlsson 1939–2016 – szwedzki polityk
 Jan Karlsson (1940-2019) – szwedzki piłkarz
 Jan Karlsson (ur. 1945) – szwedzki zapaśnik, olimpijczyk
 Jan Karlsson (ur. 1966) – szwedzki kolarz, olimpijczyk
 Jan Karlsson – szwedzki pływak, mistrz Europy